Служба безопасности и информации ({{lang-cs|Bezpečnostní informační služba (BIS)}} — Защитная информационная служба) — служба государственной безопасности Чешской республики, созданная после распада Чехословакии.

Задачи службы 
 Контрразведка.
 Сохранность секретных документов.
 Борьба с терроризмом и организованной преступностью.
 Борьба с экономическим шпионажем.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Спецслужбы Чехии
Право Чехии